Троимена краљевина може бити:

 историографски назив за Троједну краљевину Хрватску, Славонију и Далмацију
 историографски назив за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца